Планета-океан — разновидность планет.
Планета-океан — документальный фильм.